Algoritmo – strategia che serve per risolvere un problema codificata da una sequenza finita di operazioni
 Algoritmo – in semiotica, la prescrizione di un determinato ordine nell'esecuzione di un insieme di istruzioni in vista della soluzione di un problema
 Algoritmo – singolo di Willie Peyote, Don Joe e Shaggy del 2020